Mal (Tongeren), een deelgemeente van de Belgische stad Tongeren
Matrijs (mal) of mal, een holle gietvorm
Sjabloon of mal, een grafische vorm die voor herhaaldelijk gebruik is bedoeld
Mal (zanger), artiestennaam van de Britse zanger Paul Bradley Couling
Mal Donaghy (°1957), een Britse voetballer